

Biologia
 Roverella – quercia appartenente alla famiglia delle Fagaceae

Persone
 Roverella – nobile famiglia di Ferrara
 Aurelio Roverella – cardinale italiano
 Bartolomeo Roverella – cardinale italiano
 Giovanni Roverella – notaio italiano